D’Antonio bzw. d’Antonio ist der Familienname folgender Personen:
 Enzio d’Antonio (1925–2019), italienischer Alterzbischof
 Francesco d’Antonio (vor 1440–nach 1480), italienischer in Siena tätiger Goldschmied
 Michael D’Antonio (* 1955), US-amerikanischer Journalist und Sachbuchautor
 Mike D’Antonio (* 1973), US-amerikanischer Gitarrist

Siehe auch:
 Mike D’Antoni (* 1951), amerikanisch-italienischer Basketballtrainer